Макнама́ра, Мак-Нама́ра ( или ) — фамилия ирландского происхождения. Известные носители:

 Макнамара, Брайан (род. 1960) — американский актёр.
 Макнамара, Бринсли (1890—1963) — ирландский писатель.
 Макнамара, Гарретт (род. 1967) — американский профессиональный сёрфер.
 Макнамара, Джеки (род. 1973) — шотландский футболист.
 Макнамара, Джон (1932—2020) — американский бейсболист и тренер.
 Макнамара, Джулианн (род. 1965) — американская гимнастка, олимпийская чемпионка 1984 года.
 Макнамара, Кэтрин (род. 1995) — американская актриса.
 Макнамара, Мэгги (1928—1978) — американская актриса.
  (1894—1966) — американский политик.
 Макнамара, Питер (1955—2019) — австралийский теннисист и теннисный тренер.
 Макнамара, Роберт (1916—2009) — американский предприниматель и политик, 8-й министр обороны США.
 Макнамара, Роберт (род. 1987) — австралийский фигурист-одиночник.
 Макнамара, Том (род. 1983) — американский политик.
 Макнамара, Томас (род. 1991) — американский футболист.
 Макнамара, Шон (род. 1962) — американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист.

См. также 
 Дебилы Макнамары — неформально-пренебрежительнoe название американских призывников, поступивших на службу в рамках одной из инициатив Р. Макнамары.
 Линия Макнамары — распространённое название инженерного барьера, строившегося вооружёнными силами США в 1967—1968 годах во время войны во Вьетнаме.

Примечания